Tiago Fernandes dos Santos e Sousa (Belo Horizonte, 1990. november 20. –), ismertebb nevén Tiago Fernandes, brazil labdarúgócsatár.

További információk 
Tiago Fernandes adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1990-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek